Отворено првенство Аустралије је тениски гренд слем турнир који се од 1905. одржава сваке године у Мелбурну у Аустралији. У женској конкуренцији први пут је одржан 1922. године. Турнир траје две недеље у јануару и први је гренд слем у години. До 1969. се одржавао као Првенство Аустралије, а од 1969. носи данашњи назив. Неколико година је у називу имао и име спонзора (Форда, Тојоте, Марлбора). У почетку се играо у децембру на травнатим теренима у предграђу Мелбурна, а 1987. године прелази на тврде терене Мелбурн парка у центру града. На турниру се игра у мушкој, женској и јуниорској конкуренцији појединачно, у игри парова и мешовитих парова.

Тенисерке три и више титула

Победнице

Види још 
 Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
 Победници Вимблдона — жене појединачно
 Победници Вимблдона — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства Француске у тенису — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства Француске у тенису — жене појединачно
 Победници Отвореног првенства САД у тенису — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства САД у тенису — жене појединачно

Референце

Спољашње везе 

 

Отворено првенство Аустралије у тенису
Отворено првенство Аустралије, жене